Cosme García puede hacer referencia a:

 , submarino de construcción italiana de la clase A (denominada en Italia Clase Laurenti) de la Armada Española, en servicio entre 1917 y 1931.
 , submarino clase Balao de la Armada Española, en servicio entre 1971 y 1982.
 , submarino en construcción de la Armada Española.  

Nombres de buques de la Armada de España